Space Pirate Captain Harlock steht für:

 Die Abenteuer des fantastischen Weltraumpiraten Captain Harlock, Manga-Serie von Leiji Matsumoto (1977–1979)
 Space Pirate Captain Harlock (Film), japanischer Film von Shinji Aramaki (2013)